Saint-Damase ist der Name folgender Gemeinden in der Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Damase (La Matapédia)
 Saint-Damase (Les Maskoutains)
 Saint-Damase-de-L’Islet